Il singolare  dell'Hansol Korea Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marija Kirilenko è la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in finale da Kimiko Date Krumm.

Kimiko Date Krumm ha battuto in finale 6-3, 6-3 Anabel Medina Garrigues.

Teste di serie

  Daniela Hantuchová (quarti)
  Anabel Medina Garrigues (finale)
  Francesca Schiavone (secondo Turno, ritirata)
  Sorana Cîrstea (primo turno)

  Alisa Klejbanova (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Vera Duševina (quarti)
  Sybille Bammer (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Hansol Korea Open 2009